A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia, régi nevén a "Dunaferr", egy magyar NB I-es női kézilabda klub és utánpótlásnevelő központ.

Története

Dunaferr 
A csapat legsikeresebb korszaka az 1990-es évek és a 2000-es évek közepére datálódik, amely időszak alatt nyertek öt magyar bajnoki címet és öt Magyar Kupát. Beállítottak egy egyedülálló rekordot azzal, hogy mindhárom nagy kontinentális versenyt megnyerték. A  Kohász , ahogy a rajongók hívják a klubot, először megnyerte a Kupagyőztesek Európai Kupáját 1995-ben, majd három évvel később az EHF Kupát is.

1999-ben a szlovén Krim Ljubljana elleni döntő visszavágóján a 26-26-os döntetlen is elég volt hozzá, hogy a női EHF-bajnokok ligája trófea is bekerüljön a dunaújvárosi gyűjteménybe.

Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 
A Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia létrehozására vonatkozó egyeztető tárgyalások már 2010. nyarán megkezdődtek. A sportszakmai együttműködéshez csatlakozott a Dunaújvárosi Városi Sportiskola, a Dunaferr SE és a Dunaújvárosi Női Kézilabda SE is.
A Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2011. március 1-jén jött létre. Az ügyvezetői feladatokkal Szemenyei Istvánt, a szakmai irányítással Radulovics Bojanát bízta meg a közgyűlés.
A 2011/2012-es bajnoki évadnak a DNKSE-vel kötött együttműködési megállapodás alapján látott neki az együttes. 2011. őszén csatlakozott a stábhoz Mátéfi Eszter, aki már a hosszú távú tervek előkészítésében is szerepet vállalt.
Az NB I-es felnőtt csapatot versenyeztető gazdasági társaság nem tudta tovább vállalni a működtetést, így reális veszélye volt annak, hogy az élvonalból eltűnik a dunaújvárosi kézilabda. A DF-DKA bejelentette, hogy átveszi a felnőtt csapatot is, és benevezi az NB I/B bajnokságba. A Magyar Kézilabda Szövetség ezt nem támogatta, viszont felajánlotta a klubnak a 12. kiadó indulási jogot az első osztályban. A 2012/2013-as szezont hivatásos sportszervezetként Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia néven kezdhették. 2021. január 1-jétől 2022. június 25-ig Vertig Csaba látta el az Akadémia ügyvezetői feladatát. 2022. július 1-jén Horváth Tibor lett az Akadémia ügyvezetője.

Nevek és támogatók

Elnevezések
1979–1989: Dunaújvárosi Kohász SE
1989–2004: Dunaferr SE
2004–2009: Dunaferr NK
2009–2010: Dunaújvárosi NKKSE
2010–2012: Dunaújvárosi Regale Klíma
2012–jelenleg: Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia

Mezgyártók és szponzorok

Szurkolók

A klub leghűségesebb szurkolói a Red Alert ultracsoport, mely 1998. május 8-án alakult. Sokáig mind a négy Dunaferr SE csapatsport szakosztály mérkőzéseire jártak (futball, jégkorong, női/férfi kézilabda). Napjainkban már csak a Kohász női kézilabda csapatát támogatják, de alkalomadtán megjelennek az Acélbikák jégkorong meccsein is.

Bemutatkozás, képek a Facebook oldalukon: https://www.facebook.com/RedAlert1998/?ref=ts&fref=ts

Sikerei 
 Magyar női bajnokság
 Bajnok (5 alkalommal): 1998, 1999, 2001, 2003, 2004
 Ezüstérmes (4 alkalommal): 1997, 2002, 2005, 2008
 Bronzérmes (4 alkalommal): 1996, 2000, 2006, 2007
 Magyar Kupa
 Győztes (5 alkalommal): 1998, 1999, 2000, 2002, 2004
 Ezüstérmes (4 alkalommal): 1994, 2003, 2005, 2008
 EHF Bajnokok Ligája
 Győztes (1 alkalommal): 1999
 Elődöntős (2 alkalommal): 2004, 2005
 EHF Kupagyőztesek Európa Kupája
 Győztes (1 alkalommal): 1995
 EHF Kupa
 Győztes (2 alkalommal): 1998, 2016
 Elődöntős (1 alkalommal): 2003
 EHF Klubcsapatok Európa Bajnoksága
 Győztes (1 alkalommal): 1999
 Harmadik helyezett: 1998
 Negyedik helyezett: 1995

Sportcsarnok
Név: Dunaújvárosi Sportcsarnok
Város: Dunaújváros, Magyarország
Befogadóképesség:  1200 néző
Cím: 2400 Dunaújváros, Eszperantó út 2-4.

Csapat

Játékoskeret 
2020–2021-es szezon játékoskerete

Kapusok
 1  Wéninger Alexa
 12  Anastasija Babović
 16  Hlogyik Petra
Balszélsők
 34  Kazai Anita
 40  Molnár Beatrix
 42  Braun Laura Csenge
 53  Schatzl Natalie
Jobbszélsők
 7  Mihály Petra
 18  Horváth Gréta
Beállók
 20  Sanja Dabevska
 21  Moutsogianni Theodóra
 95  Nick Viktória

Balátlövők
 3  Jovovity Jovana
 15  Debreczeni-Klivinyi Kinga (c)
 17  Sziráki Boglárka 
Irányítók
 13  Szalai Babett
 65  Ferenczy Fruzsina
 77  Román Dorina
 80  Barján Bianka
Jobbátlövők

Átigazolások 
A 2020-2021-es szezont megelőzően

 Érkezők
  Vágó Attila (vezetőedző) (az  Orosházi NKC csapatától)
  Schatzl Natalie (az  Érd NK csapatától)
  Román Dorina (az  Orosházi NKC csapatától)
  Barján Bianka (a  Békéscsabai ENKSE csapatától)
  Sziráki Boglárka (a  Szent István SE csapatától)
  Wéninger Alexandra (az  Orosházi NKC csapatától)
  Hlogyik Petra (a  Pénzügyőr SE csapatától)
  Moutsogianni Theodóra (az  Alba Fehérvár KC csapatától)
  Anastasija Babović (a  ŽRK Budućnost csapatától)
  Sanja Dabevska (az  OF Nea Ionia csapatától)

Távozók
  György László (vezetőedző) (a  Balatonfüredi KSE csapatához)
  Imre Vilmos (másodedző) (a  Balatonfüredi KSE csapatához)
  Csapó Kyra (a  Debrecen csapatához)
  Grosch Vivien (a  Váci NKSE csapatához)
  Sirián Alexa Szederke (a  Mosonmagyaróvár csapatához)
  Szekerczés Luca (az  MTK Budapest csapatához)
  Triscsuk Krisztina (az  Alba Fehérvár KC csapatához)
  Bouti Fruzsina ()
  Ćamila Mičijević (a  Metz Handball csapatához)
  Željana Stojak ()
  Itana Čavlović ()

Edzői stáb
  Ügyvezető: Horváth Tibor
  Operatív igazgató: Vertig Csaba
Technikai vezető: Györgyné Oblisz Anita
 Szakmai Igazgató Bulath Anita Vezetőedző: Rapatyi Tamás
  Kapusedző: Perger Zsolt

Eredmények

Nemzetközi kupamérkőzések 
rövidítések:Hazai: hazai eredmény / Vendég: idegenbeli eredmény / Összesített: összesített eredmény/helyezés CS: csoportkör / KV: kvalifikációs kör / 1/16: a 16 közé jutásért / 1/8: nyolcaddöntő / 1/4: negyeddöntő / 1/2: elődöntő / D: döntő / B:' bronzmérkőzés''

EHF Bajnokok Ligája

EHF Kupa

EHF Kupagyőztesek Európa Kupája

EHF Klubcsapatok Európa Bajnoksága

Egykori legismertebb játékosok és edzők

Játékosok

Edzők

Vezetőedzők 

 Laurencz László
 Zsiga Gyula
 Kiss Szilárd (2000-2006)
 Kovács Péter (2006-2007)
 Imre Vilmos (2007-2009)
 Rapatyi Tamás (-2010)
 Dankó Ervin (2011)
 Gulyás István (2011-2012)
 Mátéfi Eszter (2012-2015)
 Zdravko Zovko (2015-2017)
 György László (2017-2020)
 Vágó Attila (2020-2022)
2022- Rapatyi Tamás jelenleg

Hivatkozások

További információk
 Hivatalos oldal
 Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) Adatbank
 Európai Kézilabda Szövetség (EHF) Adatbázis
 Kézitörténelem

Magyar kézilabdacsapatok
Dunaújváros sportélete